Csehország
 Týnec, település a Břeclavi járásban
 Týnec, település a Klatovyi járásban
 Týnec nad Labem, település a Kolíni járásban
 Týnec nad Sázavou, település a Benešovi járásban
 Hrochův Týnec, település a Chrudimi járásban
 Panenský Týnec, település a Lounyi járásban
 Velký Týnec, település az Olomouci járásban